Ракитно () — назва кількох населених пунктів у Білорусі:
 Ракитно — село в Лунинецькому районі Берестейської області
 Ракитно — село в Гродненському районі Гродненської області